Яков Дмитриевич Заха́ров ( — ) — русский химик, воздухоплаватель.

Биография

Воспитанник академической гимназии, в 1785 послан был в Геттингенский университет. По возвращении в Россию представил Академии наук записку «Specimen chemicum de differentia et afffinitafe acidi nitrosi cum aliis corporibus» и в 1790 был принят в Академию адъюнктом, а в 1798 произведён в академики по части общей химии. Кроме статей в «Мемуарах Академии» и «Технологическом журнале», Захаров напечатал перевод немецкого сочинения Х. Гиртаннера: «Начальные основания химии, горючее существо опровергающей» (СПб., 1801).

Захаров был также членом Российской академии (с 18 августа 1800 года) и по предложению А. С. Шишкова принял на себя сочинение словаря ремёсел и рукоделий.

Петербургская академия наук летом 1804 г. организовала первый в мире научный полет. Аэростатом управляли фламандец Э. Робертсон и академик Я. Д. Захаров.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Информация на сайте Архивов РАН

Воспитанники Академической гимназии
Выпускники Гёттингенского университета
Воздухоплаватели Российской империи
Члены Академии Российской
Действительные члены Петербургской академии наук
Похороненные на Смоленском православном кладбище